Мо́ррісон або Мо́рісон () — англомовне прізвище шотландського походження або топонім.

 Ван Моррісон (;  1945) — північно-ірландський співак, автор пісень, продюсер та мультиінструменталіст.
 Гарет Моррісон (;  1981) — шотландський актор, продюсер і сценарист.
 Денні Моррісон (;  1985) — канадський ковзаняр, олімпійський чемпіон (2010), чемпіон світу (2008), світовий рекордсмен.
 Джеймс Моррісон:
 Джеймс Моррісон (;  1962) — австралійський джазовий музикант, мультиінструменталіст.
 Джеймс Моррісон (;  1984) — англійський автор-виконавець і гітарист
 Джеймс «Джим» Дуглас Моррісон (; 1943—1971) — американський співак, учаснику гурту «The Doors»
 Джеймс Моррісон (;  1986) — шотландський футболіст, півзахисник.
 Дженніфер Моррісон (;  1979) — американська модель та кіноакторка.
 Джессіка Моррісон (;  1992) — австралійська веслувальниця, олімпійська чемпіонка (2020).
 Джим Моррісон (;  1931) — канадський хокеїст.
 Джон Моррісон (; 1904—1998) — австралійський письменник-новеліст.
 Едріенн Моррісон (; 1883—1940) — американська акторка театру і кіно.
 Женев'єв Моррісон (;  1988) — канадська борчиня вільного стилю.
 Катріона Морісон (;  1986) — шотландська оперна співачка (мецо-сопрано).
 Клінтон Моррісон (;  1979) — ірландський футболіст, нападник клубу «Шеффілд Венсдей».
 Маріон Роберт Моррісон (; 1907—1979) — справжнє ім'я американського актора Джона Вейна.
 Наташа Моррісон (;  1992) — ямайська легкоатлетка, яка спеціалізується в спринтерських дисциплінах, чемпіонка світу (2019).
 Патріція Моррісон (;  1962) — американська і британська рок-музикантка, бас-гітарист, співачка авторка пісень.
 Равел Моррісон (;  1993) — англійський футболіст.
 Роберт Морісон (; 1620—1683) — шотландський ботанік, зоолог, анатом та лікар.
 Сет Моррісон (;  1988) — соло-гітарист американського християнської рок-гурту «Skillet».
 Скотт Моррісон (;  1968) — австралійський політик.
 Темуера Моррісон (;  1960) — новозеландський актор.
 Томмі Моррісон (; 1969—2013) — американський професійний боксер, чемпіон у важкій вазі за версією WBO (1993).
 Тоні Моррісон (; 1931—2019) — американська письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури 1993 року.
 Філліп Моррісон (;  1984) — бразильський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2008.

Див. також 
 Клан Моррісон